Antonio Sánchez puede referirse a:

 Tomás Antonio Sánchez (1723-1802), escritor español;
 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (1865-1951), abogado, jurista y político cubano;
 Antonio Sánchez "El Gangster" (1961-), Actor, presentador de radio y television de Puerto Rico
 Antonio Sánchez "El Tato" (1831-1895), torero español;
 Antonio Sánchez Esteve (1897-1977), arquitecto español;
 Antonio Sánchez García (n/d), ciclista español;
 Antonio Sánchez (1971-), baterista mexicano de la banda Pat Metheny Group;
 José Antonio Sánchez;
 Antonio Sánchez "El Largo" (n/d-2003) cantante y humorista;
 Taberna de Antonio Sánchez;
 Antonio Sánchez Fernández, exalcalde español de Serranillos del Valle.